

Sigle 

HEM est un sigle qui peut désigner :
 hypothèse d'efficience du marché, d'Eugene Fama ;
 harcèlement électro-magnétique.

Toponyme 

département de la Creuse
 Le Bourg-d'Hem ;

département du Nord
 Hem, une commune près de Lille et de Roubaix ;
 Hem-Lenglet ;
 Le Hem, une entité d'Auchy-lez-Orchies ;
 Le Hem, une entité de Bouvignies ;

département du Pas-de-Calais
 Recques-sur-Hem ;
 Tournehem-sur-la-Hem ;

département de la Somme
 Hem, aujourd'hui intégrée à Hem-Monacu ;
 Hem-Hardinval ;
 faubourg de Hem, un faubourg d'Amiens ;

 Hem, un village de la Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas.

Hydronyme 

 Hem, une rivière française du Pas-de-Calais.

Littérature 

 Roman du Hem, une œuvre en vers du .

Musique 
 , un groupe de folk-rock new-yorkais

Homonymie d'hydronyme
Patronyme français
Homonymie de localités